Grazie ima više značenja:
 Grazie, Bologna
 Grazie, Macerata
 Grazie, Mantua